Кубок мира по бобслею 2013/2014 — это международный турнир по бобслею из нескольких этапов, начавшийся 29 ноября 2013 года на трассе в канадском городе Калгари и завершившийся 26 января 2014 года этапом в немецком Кёнигсзе. Программа соревнований включает выступления мужских четвёрок, мужских и женских двоек. В мужском бобслее помимо обычного общего зачёта ведётся также зачёт очков в комбинации, составляющийся по сумме очков в четвёрках и двойках. Результаты последнего этапа, помимо всего прочего, пошли в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

В мужских двойках победу одержал американец Стивен Холкомб, он же занял первое место в комбинации. В мужских четвёрках победил немец Максимилиан Арндт. Лидером общего зачёта женских двоек во второй раз подряд стал экипаж канадской бобслеистки Кейли Хамфрис.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2013/14

Результаты соревнований

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи (мужчины)

Двухместные экипажи (женщины)

Итоговое положение

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи (мужчины)

Двухместные экипажи (женщины)

Комбинация

Примечания 

2013/2014
Зимние виды спорта в сезоне 2013/2014